Rita rita   — вид пресноводных рыб семейства косатковых, обитают в южной Азии.

Встречаются в главном русле рек в таких странах, как Афганистан, Бангладеш, Индия, Мьянма, Непал и Пакистан. Иногда выходят в эстуарии.

Описание 
Один из самых крупных представителей семейства, достигает длины 1,5 м.

Примечания 

Животные, описанные в 1822 году
Косатковые
Рыбы Азии